Tameslouht (arabiska: تامصلوحت) är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Marrakech-Tensift-Al Haouz, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Tameslouht ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Tameslouht är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är Souktana,  meter över havet,  km söder om Tameslouht. Runt Tameslouht är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Marrakech,  km nordost om Tameslouht. Omgivningarna runt Tameslouht är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Marrakech-Tensift-Al Haouz